Priesterbruderschaft steht für:
 Priesterbruderschaft St. Pius X. (FSSPX), Priestervereinigung katholischer Traditionalisten, gegründet 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre
 Priesterbruderschaft St. Pius V., gegründet 1983 vom heutigen Bischof Clarence Kelly
 Priesterbruderschaft St. Petrus, gegründet 1988 von ehemaligen Angehörigen der Priesterbruderschaft St. Pius X.
 Priesterbruderschaft St. Josaphat (byzantinischer Ritus), unierte Ostkirche der Priesterbruderschaft St. Pius X., gegründet 2000 in der Ukraine durch Basil Kovpak
 Fraternité Sacerdotale Saint Jean l’Évangeliste (Priesterbruderschaft St. Johannes Evangelist) mit Sitz in Stoke in Kanada, gegründet 1987
 Gemeinschaft vom heiligen Josef, Priestergemeinschaft, gegründet 1995 vom damaligen Diözesanbischof Kurt Krenn in der Diözese St. Pölten
 Sociedad Sacerdotal Trento (Priesterbruderschaft der Trientiner), gegründet 1993 von Anhängern des Sedisvakantisten-Bischofs Moisés Carmona, Mexiko